Мечеви кандидата 1971. - су део циклуса такмичења за титулу првака света у шаху, где победник постаје изазивач првака света.

У мечевима је учествовало следећих осам шахиста: Тигран Петросјан (экс-шампион света), Виктор Корчној (финалиста претходног меча кандидата), и шесторица првопласираних са међузонског турнира 1970. — Ефим Гелер, Бент Ларсен, Марк Тајманов, Волфганг Улман, Боби Фишер и Роберт Хибнер. 

 У четвртфиналним мечевима, Петросјан је победио Хибнера (Хибнер је предао меч пре краја после 1. пораза у 7. партији), Корчној - Гелера, Ларсен - Улмана, Фишер - Тајманова; 
 У полуфиналним мечевима играли су Петросјан против Корчноја и Фишер против Ларсена. 
 У финалу је Фишер победио Петросјана и рекордним резултатом за мечеве кандидата - 18½ поена од 21 (у 3 меча) освојио право на меч са светским шампионом Борисом Спаским.

Мечеви кандидата 1983-1984

Табеле мечева

Четвертфинале

Полуфинале

Финал

Референце

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 316, 562—563. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 
 Партије Мечева кандидата у шаху, 1971

Мечеви кандидата 1971
Шах у 1971.